Laurentia (geologie), een paleocontinent dat 750 miljoen jaar geleden gevormd werd bij het uiteenvallen van het supercontinent Rodinië
 Laurentia (molen), een achtkante beltmolen aan de Hoberg te Milheeze
 Laurentia (vlinders), een geslacht van vlinders
 Synoniem van Lobelia, een plantengeslacht.